Amphoe Trakan Phuet Phon (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Ubon Ratchathani. Die Provinz Ubon Ratchathani liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Nordosten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Kut Khaopun, Pho Sai, Si Mueang Mai, Tan Sum, Don Mot Daeng und Lao Suea Kok der Provinz Ubon Ratchathani, sowie die Amphoe Pathum Ratchawongsa und Phana der Provinz Amnat Charoen.

Geschichte 
Der Landkreis geht zurück auf Mueang Phana Nikhon (), die der Mueang Ubon Ratchathani untergeordnet war.
Da die Verwaltung in Ban Khulu lag, wurde der Distrikt 1917 in Khulu umbenannt. 1939 wurde der Name erneut geändert, diesmal in den historischen Phana Nikhom, im folgenden Jahr bekam er dann seinen heutigen Namen.

Verwaltungseinheiten

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Trakan Phuet Phon ist in 23 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 234 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Trakan Phuet Phon (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Khu Lu und Teilen des Tambon Kham Charoen.

Außerdem gibt es 22 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Kradian (Thai: )
 Kasem (Thai: )
 Kutsakon (Thai: )
 Kham Pia (Thai: )
 Khon Sai (Thai: )
 Khok Chan (Thai: )
 Na Phin (Thai: )
 Na Samai (Thai: )
 Non Kung (Thai: )
 Trakan (Thai: )
 Tak Daet (Thai: )
 Lai Thung (Thai: )
 Pao (Thai: )
 Se Pet (Thai: )
 Saphue (Thai: )
 Nong Tao (Thai: )
 Tham Khae (Thai: )
 Tha Luang (Thai: )
 Huai Fai Phatthana (Thai: )
 Kut Ya Luan (Thai: )
 Ban Daeng (Thai: )
 Kham Charoen (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Trakan Phuet Phon von amphoe.com (auf Thai)
 Website der Amphoe-Verwaltung (auf Thai)

Trakan Phuet Phon